Hunnewell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hunnewell (Kansas)
 Hunnewell (Missouri)